Ferch brzeichnet:

 Ferch, Ortsteil der Gemeinde Schwielowsee, Brandenburg

Ferch ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Ferch (1631–1706), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Metten, siehe Benedikt Ferg
 Christa Ferch (geb. Christa Heller; * 1938), deutsche Schauspielerin
 Franz Ferch (1900–1981), deutscher Maler und Grafiker 
 Hauke Ferch (* 1996), deutscher Volleyballspieler
 Heino Ferch (* 1963), deutscher Schauspieler
 Iven Ferch (* 1997), deutscher Volleyballspieler
 Johann Ferch (1879–1954), österreichischer Schriftsteller und Journalist 
 Josef Ferch (1840–1902), rumäniendeutscher Lehrer, Komponist und Musiker
 Marie-Jeanette Ferch (* 1976), deutsche Vielseitigkeitsreiterin und Polospielerin
 Wilhelm Ferch (1881–1922), rumäniendeutscher Komponist und Chorleiter

ferch (walisisch für Tochter) ist Bestandteil des Namens folgender Personen:
 Nest ferch Rhys († nach 1136), walisische Prinzessin, Tochter von Rhys ap Tewdwr
 Gwenllian ferch Gruffydd († 1136), Tochter von Gruffydd ap Cynan
 Gwenllian ferch Llywelyn (1282–1337), Tochter von Llywelyn ap Gruffydd

Siehe auch:
 Villa Ferch-Erggelet, Fabrikgebäude in Salzburg
 Daeg Faerch (* 1995), dänisch-amerikanischer Schauspieler
 Pferch, ein Weidestück